Гермелин:
 Гермелин — сорт мягкого жирного сыра с белой плесенью на поверхности.
 Гермелин — порода карликового кролика.
 Гермелин, Олаф (1658—1709) — профессор риторики и юриспруденции, историограф Шведского королевства, государственный секретарь и дипломат.